Суперкубок Португалии 1980 года () — 2-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1979/80 лиссабонский «Спортинг» и обладатель Кубка Португалии 1979/80 «Бенфика». Первый матч закончился результативной ничьёй (2:2), а во втором «Бенфика» сумела одержать волевую победу со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1980 на сайте zerozero.pt

1980
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия
Спорт в Португалии в 1980 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
События 10 сентября
События 29 октября
Сентябрь 1980 года
Октябрь 1980 года